Dieser Artikel enthält die 30 jeweils längsten totalen und ringförmigen Sonnenfinsternisse zwischen dem Jahr 1 und dem Jahr 3000. Weitere Listen zum Thema Sonnenfinsternis finden sich im Artikel Liste von Sonnenfinsternissen.

Erklärung der Tabellenspalten 
In den Tabellen werden folgende Spalten verwendet:
 Datum: Datum des Maximums der Finsternis in Terrestrischer Zeit (TT).
 Saros: Die Nummer des Saros-Zyklus, dem die Finsternis angehört.
 Gamma: Der Gamma-Wert einer Sonnenfinsternis, d. h. der geringste Abstand der Schattenachse vom Erdmittelpunkt.
 Größe: Die maximale Größe der Finsternis entsprechend der von der NASA verwendeten Definition.
 Dauer: Ist die Dauer der totalen oder ringförmigen Phase der Finsternis an dem Ort, an dem die Achse des Kernschattenkegels des Monds dem Erdmittelpunkt am nächsten ist (Greatest Eclipse). Dies entspricht im Regelfall etwa der längsten Dauer der Finsternis.

Totale Sonnenfinsternisse 
Die längste totale Sonnenfinsternis im 21. Jahrhundert mit einer Dauer der totalen Phase von 6 Minuten 39 Sekunden fand am 22. Juli 2009 statt.
Theoretisch kann die totale Phase einer totalen Sonnenfinsternis gegenwärtig maximal 7 Minuten und 32 Sekunden dauern.

Ringförmige Sonnenfinsternisse 
Die am längsten dauernde ringförmige Sonnenfinsternis im 21. Jahrhundert fand am 15. Januar 2010 statt (Dauer: 11m08s). Das theoretische gegenwärtig mögliche Maximum der Dauer der Sichtbarkeit der ringförmigen Phase beträgt 12 Minuten und 29 Sekunden.

Einzelnachweise

Weblinks 
 NASA: Solar Eclipse Page

!Langste Zentrale Zwischen Jahr 0001 Und 3000
Sonnenfinsternisse#Zentrale Langste
Sonnenfinsternissse